Karla Tenório (Niterói, 14 de janeiro de 1983) é uma atriz brasileira.

Carreira
Karla Tenório se formou em 2002 na CAL (Casa das Artes Laranjeiras, no Rio de Janeiro). Cursou também a escola de dança Angel Viana em 2004.

A carreira profissional da atriz de Karla Tenório começou quando foi chamada para fazer um teste para um programa de Roberto Talma, ela acabou virando funcionária da Rede Globo, embora o programa terminasse não acontecendo.

Pouco depois, em 2003,  atuou na novela Agora É que São Elas, também na Rede Globo, e na sequência protagonizou um episódio de Cena Aberta dirigida por Guel Arraes, onde contracenou com Regina Casé.

Em 2005, cotada para ser uma grande vilã na novela Cristal, após ter participado de Os Ricos Também Choram (2006) , também no SBT. A última novela do SBT em que fez parte do elenco como a protagonista foi Amigas e Rivais (2007).
 
Karla integrou o elenco de diversas novelas na Rede Record tais quais, Milagres de Jesus, pecado mortal, Conselho Tutelar, fez diversas participações em novelas e séries na globo, como A Regra do Jogo, Suburbanos, Meu amigo encosto .Em 2015 a atriz fez parte do elenco da 3ª temporada da novela Gaby Estrella, no Gloob como Angelina.

Em 2017 integrou o elenco da novela O Rico e o Lázaro da Rede Record, interpretando a personagem Jade.

Em teatro atuou em peças como Antes da coisa toda começar (2012-2013) com direção de Paulo de Morais, da Armazén companhia de teatro, em 2014-2015 a peça

Foi Você quem pediu para eu contar a minha história, com produção de Paolla Oliveira e Mariana Nogueira e direção de Guilherme Piva.

Em 2017 filma a primeira temporada de O Mecanismo com direção de José Padilha, Marcos Prado, lançada pela Netflix

Em 2018 escreveu o livro FITÁ, lançado pela editora sextante, que fala sobre propósito de vida para crianças, uma estrela que queria ser sereia e descobre seu propósito de vida, quem ela é e qual o pedido do coração.

Em 2019 atua novamente, na segunda temporada de O Mecanismo como a procuradora Renata.

Filmografia

Vida pessoal
Em agosto de 2010 deu à luz Flor Inaê Tenório Ávila.

Ligações externas 
 

Naturais de Niterói
Atrizes do Rio de Janeiro (estado)
Atrizes de televisão do Brasil